Cratere Copernicus – cratere lunare
 Cratere Copernicus – cratere su Marte